Guadalupani – abitanti di Guadalupe (Antioquia)
Guadalupani – abitanti di Guadalupe (Huila)